Пакхо́уку () — город в центральной части Мьянмы, на территории административного округа Магуэ. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в северо-восточной части провинции, на правом берегу реки Иравади, на расстоянии приблизительно 200 километров к северо-северо-западу (NNW) от столицы страны Нейпьидо. Абсолютная высота — 39 метров над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 1983 года, население составляло 71 860 человек.
Динамика численности населения города по годам:

В этническом составе населения преобладают бирманцы.

Экономика и транспорт 
Основу экономики города составляет сельскохозяйственное производство. На окрестных полях выращивают арахис, просо, кунжут, рис, горох, фасоль, табак и кукурузу.
Сообщение Пакхоуку с другими городами осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта.
В окрестностях города расположен небольшой  (ICAO: VYPU, IATA: PKK).

Примечания 

Города Мьянмы